Натуральне число 1238
 1238 рік до нашої ери
 1238 рік нашої ери